Kayabaşı steht für 
 Mustafa Kayabaşı, türkischer Fußballspieler
 mehrere Orte in der Türkei